Бе́рта Эли́за Ное́ггерат Карде́нас ( род. 29 июля 1955, Матаморос, Тамаулипас, Мексика), более известная под сценическим псевдрнимом Дульсе — мексиканская певица и актриса, начавшая свою карьеру в 1974 году.

Биография

Ранние годы 
Элиза родилась 29 июля 1955 года в Матаморос. В раннем возрасте она переехала в город Монтеррей, чтобы изучать психологию, там она начала свою музыкальную карьеру с группой «Toby».

С поддержкой певца Хосе Хосе, Элиза начала свой путь в качестве солистки в Мехико.

Она отправилась в Испанию в 1978 году, чтобы принять участие в фестивале на Майорке с песней «Señor amor», с которой она получила награды за «лучшую песню», «лучшую исполнительницу» и самую фотогеничную певицу на фестивале.

С данной же композицией она получает награду за лучшее исполнение на фестивале песни «Yamaha» в Токио.

В 1981 году она участвовал в Болгарском фестивале песни с темой «Певец».

В 2015 году Элиза приняла участие в концертном музыкальном альбоме — «GranDiosas en Vivo», который был записан с Росио Банкельсом, Марией Кончитой Алонсо и Кариной.

Дискография

Синглы 
 1976 — «La voz con alma»
 1977 — «Aquella edad»
 1978 — «Triunfadora de Mallorca»
 1979 — «Dulce»
 1982 — «»
 1984 — «Tu muñeca»
 1985 — «Lobo»
 1987 — «Salvaje»
 1988 — «Invitación al amor»
 1988 — «Castillos de cristal»
 1990 — «Ay, amor…»
 1993 — «Cosas prohibidas»
 1993 — «Testigo de una noche»
 1998 — «Dulce con Chamin Correa»
 2006 — «Homenaje a Camilo Sesto»
 2008 — «Las mujeres de Manzanero» (Специальный альбом с другими артистами и Армандо Мансанеро)
 2015 — «Great Goddesses Live» (совместно с Росио Банкеллс, Кариной и Марией Кончитой Алонсо)
 2018 — «Great Goddesses Live Vol.2» (совместно с Росио Банкеллсом и Маноэллой Торрес)

Примечания

Ссылки 
 
 Red Tamaulipas — Biografía de Dulce

Актёры телевидения Мексики